Витовка — топоним:

 Витовка — село в Почепском районе Брянской области России.
 Витовка — деревня в Дзержинском районе Минской области Белоруссии.
 Витовка — прежнее название исторического района Жовтневое в городе Николаев Украины.